Петро Петрович Ковтун ( 12 лютого 1983, Київ) — український підприємець, засновник та власник групи компаній Opti Global, які надають транспортні, туристичні, охоронні послуги в Україні, Польщі та Литві.

Біографія 
Петро Ковтун народився 12 лютого 1983 року у Києві. Його батько — Петро Федорович Ковтун, засновник будівельного бізнесу. Петро Петрович Ковтун закінчив Київський національний економічний університет, отримавши два дипломи: економіста та юриста.

Кар'єра 
Першим місцем роботи Петра Ковтуна став один зі столичних заводів, де він працював молодшим фахівцем. Через деякий час почав пробувати себе в дрібному і середньому бізнесі. В юності поєднував навчання, роботу на виробництві з організацією власної справи. Пізніше Ковтун покинув першу офіційну роботу, так як за день виручка від його бізнесу становила місячну зарплату на заводі.

У 2005 році Ковтун заснував службу таксі «Оптимальне таксі 579». В одному з інтерв'ю він розповідав, що ідея створення власної служби таксі до нього прийшла під час поїздки в авто з батьком, з яким він поділився концепцією майбутньої служби. На перших етапах служба працювала тільки в Києві, при використанні рації і лічильника. Перший час власник особисто займався перевезеннями і наймав перших водіїв з числа знайомих. До кінця 2000-років служба «Оптимальне таксі» стала однією з найбільших приватних перевізників в столиці, та поширилася і в інших великих містах країни.

У другій половині 2010-х років Петро Ковтун прийняв рішення виходити на ринки Європейського Союзу. У вересні 2015 року сервіс таксі під брендом Opti запрацював в Польщі, а в листопаді 2017 року — в Литві.

У 2019 році власник провів масштабний ребрендинг, за результатами якого з'явилася група компаній під спільним брендом Opti Global. Тоді ж компанія презентувала власний додаток. До групи компаній увійшла також охоронна компанія «Opti Safe», яка створена у 2021 році шляхом злиття трьох компаній: групи компаній Opti, ТОВ «Макс Безпека» та адвокатського бюро «Конончук і Партнери». Також туди увійшла туристична компанія «Opti Travel Service», що була заснована у 2017 році під первинною назвою «Оптима-Тур».

У 2020 році, з ініціативи власника, таксі компанії Opti в умовах епідемії COVID-2019 перевозили лікарів у великих містах України.

Сім'я 

 Батько — Петро Федорович Ковтун, підприємець, засновник власного будівельного бізнесу
 Мати — Ірина Степанівна Ковтун.
 Дружина — Анастасія Ковтун, власниця і генеральний директор компанії «Opti Travel Service».
 Діти — дочка Злата і син Петро.

Примітки

Посилання